Blagoje Paunović – calciatore jugoslavo
 Veljko Paunović – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Zoran Paunović – cestista serbo